Баймагамбетов — казахская фамилия.

 Известные носители
 Баймагамбетов, Денберген (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.
 Баймагамбетов, Жанай (1903—1938) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Восточно-Казахстанского обкома. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.